Nina Cortex es un personaje ficticio de la saga de videojuegos Crash Bandicoot. Se trata de una semiciborg sobrina del Doctor Neo Cortex.

Descripción 

Nina es una niña parecida físicamente a Neo Cortex, en lo que se refiere a un cuerpo delgaducho bajo una gran cabeza, en cuya frente aparece una ene minúscula
(n). Sin embargo, y gracias a su supuesto tío, que le implantó sus manos bionicas extensibles, es bastante más fuerte físicamente. Además, en contraste con la tez amarillenta de Neo, Nina es mortalmente pálida, lo que, junto con sus ropas invariablemente negras, le confiere un aspecto vampiresco.

Ese aspecto vampírico es fruto de su personalidad, que le fue implantada junto con sus manos bionicas por su supuesto tío, que odiaba su carácter inocente (Nina tendría 5 o 6 años, y le gustaban los animalitos pequeños), durante su aparición en Crash Fusión se ve que le gustan los animales pequeños al perseguir a Polar. Ahora a su carácter tenebroso se le unen ciertas tazas infantiles.Pero eso solo es al principio de su aparición en Crash Fusión donde perseguía a Crash y a Polar para atraparlos. Luego apareció en crash twinsanity y en Crash Tag Team Racing, Después aparición en crash of the titans en donde tiene una apariencia más convincente a su personalidad. En este juego usa ropa adolescente, como botas oscuras, camisa negra, corbata roja, falda de cuadros púrpura, sus manos bionicas son más oscuras, parecidas a un par de guantes y su piel ya no es blanca, sino azul oscuro. Sus dientes son más pequeños que los anteriores y el cabello más largo, dándole el aspecto de 15 años. Aunque se hayan hecho tantos cambios, conserva el aspecto gótico. Algunas personas están seguras que el doctor Neo Cortex, es su padre y eso se ha confirmado pues es posible que sean padre e hija quizás Cortex tuvo la precaución de mentirle a Nina sobre su paternidad, diciéndole que era su tío, y de ahí viene la historia de que no es su padre.

Trivia 

Originalmente Nina Cortex iba a aparecer en Crash Nitro Kart con un papel y apariencias totalmente diferente, ya que originalmente tenía el pelo rojizo e iba a ser la hija del Dr. Cortex.

Principales actuaciones

Crash Fusión 
Es el  jefe. Debe ser derrotada por Crash y Polar al perseguirlos.

Crash Twinsanity 
Aparece cuando Cortex y Crash asaltan la Academia del Mal de Madame Amberley, buscándola para que arreglara la puerta interdimensional de N.Cortex que Coco había estropeado, y que Nina arregló de un golpe. Posteriormente echa una mano biónica en la batalla final.

Crash Tag Team Racing 
Como con el resto de los personajes, Nina encarga a Crash misiones para conseguir nuevos coches. Una vez consigas el primero, podrás dirigirla en una carrera. También puedes comprarle el traje de trabajadora del aparcamiento. Su carácter no es ni mucho menos amable, en especial contra Coco. Al final de esta parte de la saga, es derrotada junto con N.Gin y Cortex cuando Crash lanza un pollo al tubo de escape de su aerodeslizador.

Crash of the Titans 
Nina traiciona a Cortex cuando Uka-uka lo reemplaza por haberle fallado en su misión de destruir a Crash. Con el poder en sus manos, Nina obliga a Coco a construir el robot gigante qué su tío planeaba utilizar para destruir la isla Wumpa. Al final, después de ser derrotada por Crash, Cortex perdona a Nina por ser una "Gran Villana".

Al final, en el avión de escape de Cortex (Con forma de OVNI), ella y Cortex conversan:
 Nina: ¿Por qué me has rescatado? Te traicioné, te robé tu oscuro plan...y fracasé...
 Cortex: ¡Oh Nina! ¡Traicionarme es la cosa más vil que has hecho!...estoy tan orgulloso...
 Nina: ¡Hurra!
 Cortex: Te prometo...que a partir de ahora seré...más vil...más malo...perverso...horrible (Se oyen cuervos)...y también mataré a los bandicoots... y te voy a dar unos azotes por esto... (pero eso se lo dice para asustarla).
 Nina: (Lamento).

Crash Mind Over Mutant 
Es un simple personaje secundario, En este juego, Nina es abandonada en la Escuela de Maldad por el doctor Cortex, por traicionarle en el juego anterior y deshacerse de ella. la cual es la competencia que cortex hizo en contra de la Academia del mal de Madame Amberly. En la mitad del juego ayuda a crash a encontrar a Crunch y a N.brio y le cuenta algo del plan malvado de su tío Cortex.

Cortex nina
Personajes femeninos en videojuegos
Estudiantes ficticios
Niños ficticios
Villanos ficticios